Municipio de Medford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Medford (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Medford (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Medford (condado de Steele, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Medford (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Burlington.